Skoll steht für:

 eine Hundefigur der nordischen Mythologie, auf deutsch häufiger Skalli
 Skoll (Mond), ein Saturnmond 
 Skoll Foundation, nach Jeffrey Skoll benannte Stiftung für Sozialunternehmertum 
 Hugh Mingay, norwegischer Bassist

Den Familiennamen Skoll tragen folgende Personen:
 Jeffrey Skoll (* 1965), erster Präsident und erster Vollzeitmitarbeiter von eBay 
 Lindsay Skoll (* 1970), britische Diplomatin und Regierungsbeamtin

Siehe auch:
 Skal (Begriffsklärung)